Троя́нские астеро́иды Урана — это группа астероидов, движущаяся вокруг Солнца вдоль орбиты Урана в 60° впереди (L) или позади (L) неё, обращаясь вокруг одной из двух точек Лагранжа системы Уран-Солнце.

Первоначально считалось, что у Урана и Сатурна не может быть троянцев, так как Юпитер давно должен был притянуть к себе все находящиеся в этих областях небесные тела.

В 2013 году было объявлено об открытии у Урана первого троянского астероида — 2011 QF99. Его диамер оценивается в 60 км (при альбедо равном 0,05). В конце 2014 года открыли аналогичный астероид — 2014 YX49. Они обращаются вокруг точки L4. В точке L5 троянских астероидов Урана пока не обнаружено.

См. также 
 Троянские астероиды
 Троянские астероиды Земли
 Троянские астероиды Марса
 Троянские астероиды Юпитера
 Троянские астероиды Нептуна

Примечания 

Уран